Deux régiments d’infanterie du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Jenner » :
 
 Le régiment de Jenner (1751-1762) ;
 Le régiment de Jenner (1763-1774).